Ива́н Григо́рьевич Бо́йко (; род. 8 февраля 1956) — народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родился 8 февраля 1956 года, в селе Великая Белозерка, Каменско-Днепровский район, Запорожская область, УССР в семье служащих. Украинец, образование высшее, ученый агроном-плодоовощевик, Крымский сельскохозяйственный институт имени Н. И. Калинина.

1973 — слесарь Каменско-Днепровского дорожного управления № 8.

1974 — служба в Советской Армии.

1976 — руководитель кружковой работы Великобелозерского Дома пионеров, Запорожская область.

1978 — инструктор Каменско-Днепровской ГГ ДСО «Колос».

1979 — инспектор отдела кадров, агроном, управляющий отделением, председатель профкома совхоза «Каменка».

1987 — председатель РК профсоюза работников агропромышленного комплекса.

1994 — вице-президент АО «Газпром», внештатный научный консультант ВР Украины.

Член КПСС 1980-1991; депутат городского Совета.

Выдвинут кандидатом в народные депутаты трудовым коллективом АПК Каменско-Днепровского района.

18 марта 1990 года избран народным депутатом Украины 1-го созыва, 2-й тур, 46,15 % голосов, 10 претендентов.
 Запорожская область
 Каменско-Днепровский избирательный округ № 192
 Дата принятия депутатских полномочий: 15 мая 1990 года.
 Дата прекращения депутатских полномочий: 10 мая 1994 года.
Входил в группу «Центр».

Заместитель Председателя Комиссии ВР по делам ветеранов, пенсионеров, инвалидов, репрессированных, малообеспеченных и воинов-интернационалистов.

Владеет польским языком. Увлекается садоводством и рыбалкой.

Награды 
Орден «За заслуги» ІІІ (август 1997), II (июнь 2006), I степени (август 2011). Почетная грамота Верховной Рады Украины (август 2000).

Семья 
Женат, имеет ребенка и двух внуков

Примечания

Источники 
 Биография на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 1 степени
Награждённые Почётной грамотой Верховной рады Украины
Родившиеся в 1956 году
Родившиеся 8 февраля
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Родившиеся в Каменско-Днепровском районе
Выпускники Крымского агротехнологического университета
Члены КПСС